Pipe () — марка бельгийских легковых и грузовых автомобилей, выпускавшихся «Бельгийской автомобильной компанией» (Compagnie Belge de Construction d’Automobiles) с 1900 по 1932 год.

См. также 
 Перенаправление потоков в UNIX-подобных системах. От .
 Вертикальная черта — символ ASCII.
 Труба () — цилиндрическое изделие, полое внутри, имеющее большую по сравнению с сечением длину.
 Именованный канал — (англ. named pipe) — один из методов межпроцессного взаимодействия, расширение понятия конвейера в Unix и подобных ОС.

Примечания 

Автомобилестроительные компании Бельгии